In der Kategoria Superiore 2009/10 spielten 12 Vereine in Albaniens höchster Fußball-Spielklasse um die Meisterschaft. Die albanische Meisterschaft wurde zum 71. Mal ausgetragen und zum 12. Mal unter dem Namen Kategoria Superiore. Die Spielzeit begann mit dem ersten Spieltag am 23. August 2009 und endete am 19. Mai 2010 mit dem 33. Spieltag. Meister wurde KS Dinamo Tirana. Es war der 18. Meistertitel von KS Dinamo Tirana. Der Titelverteidiger der vorherigen Saison KF Tirana belegte den dritten Platz in der Abschlusstabelle.

Am 26. und 27. Mai fanden noch zwei Relegationsspiele statt: Es traten die auf dem 10. Rang klassierte Mannschaft der Kategoria Superiore 2009/10 gegen die drittplatzierte Mannschaft der Kategoria e parë 2009/10 und die auf dem neunten Platz liegende Mannschaft der Kategoria Superiore 2009/10 gegen die viertplatzierte Mannschaft der Kategoria e parë 2009/10 an. Beide Teams KS Kastrioti Kruja und KS Skënderbeu Korça aus der Kategoria Superiore 2009/10 verbleiben nach jeweiligen 1:0-Siegen in der Kategoria Superiore.

Im Pokalendspiel der Kupa e Shqipërisë, welches am 9. Mai 2010 um 20:45 Uhr stattfand, besiegte die Mannschaft von KS Besa Kavaja die Mannschaft von KS Vllaznia Shkodra mit 2:1 nach Verlängerung.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsspiele

Pokalendspiel

Weblinks 
 Tabelle und Resultate der Kategoria Superiore 2009/10 auf rsssf.com
 Albanischer Pokal 2009/10 auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10